Rode lijn (metro van Chicago)
 Rode lijn (metro van Doha)
 Rode lijn (metro van Lissabon)
 Rode lijn (metro van San Francisco)
 Rode lijn (metro van Stockholm)
 Rode lijn (metro van Washington)
 Rode lijnen (Thaise spoorwegen)